Gers je lahko:

 Gers - departma v jugovzhodni Franciji
 Gers - reka v Franciji